{{Album ratings
|rev1      = AllMusic
|rev1Score = 
|rev2      = CCM Magazine
|rev2Score = <ref name=ccm>{{cite web|url=http://www.ccmmagazine.com/magazine/2011/nov/44.htm|title=Needtobreathe: The Reckoning (Atlantic)|last=Conner|first=Matt|date=November 1, 2011|work=CCM Magazine|accessdate=January 2, 2012|deadlink=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140103175422/http://www.ccmmagazine.com/magazine/2011/nov/44.htm|archivedate=2014-01-03}}</ref>
|rev3      = The Christian Manifesto
|rev3Score = 
|rev4      = Christian Music Zine
|rev4Score = 
|rev5      = Christianity Today|rev5Score = 
|rev6      = Cross Rhythms
|rev6Score = 
|rev7      = Jesus Freak Hideout
|rev7Score = 
|rev8      = Louder Than the Music
|rev8Score = 
|rev9      = Melodic
|rev9Score = <ref name=net>{{cite web|url=http://www.melodic.net/?page=review&id=10267|title=Needtobreathe - The Reckoning|last=Wippsson|first=Johan|date=September 20, 2011|publisher=Melodic|accessdate=January 8, 2012|archive-date=2016-08-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20160806203212/http://www.melodic.net/?page=review&id=10267|deadlink=no}}</ref>
|rev10      = New Release Tuesday
|rev10Score = 
|rev11      = Rock News and Reviews
|rev11Score = 
}}The Reckoning — четвёртый студийный альбом американской христианской рок-группы Needtobreathe, изданный 20 сентября 2011 года на лейбле Atlantic Records.

 История The Reckoning дебютировал на позиции № 6 в хит-параде Billboard 200, с тиражом 49,000 копий в первую неделю. Он также занял позиции № 1 в рок-чартах Billboard Christian Album и Rock Albums, и на позиции № 4 в чарте Billboard Digital Albums.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, CCM Magazine, The Christian Manifesto, Christian Music Zine, Christianity Today, Cross Rhythms, Jesus Freak Hideout, Louder Than the Music, Melodic, New Release Tuesday, Rock News and Reviews''.

Список композиций

CD

Виниловая пластинка 
Виниловый первый диск LP

Виниловый второй диск LP

Чарты

Недельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Рок-альбомы
Альбомы Atlantic Records
Альбомы США